Une ou un persona, du verbe latin personare (per-sonare : ), est une personne fictive stéréotypée. Le mot latin (qui est féminin) était utilisé en son origine pour désigner le masque que portaient les acteurs de théâtre romains, masque utilisé déjà avant dans le théâtre grec, où il était désigné comme prosopon.

Disciplines 
Le mot est utilisé différemment selon diverses disciplines, distinctes les unes des autres (le terme s'exprime toujours au féminin, sauf parfois dans le cas de l'ergonomie informatique et en marketing, où il est utilisé au masculin parce que dérivé de l'adaptation anglaise du terme, avec un pluriel moderne « personas ») :
 persona tout être capable d'avoir des droits, par opposition aux choses (res) : personne physique, personne morale (dotée de personnalité juridique) ;
 persona, dans le théâtre antique, est le nom donné aux masques de théâtres, à l'origine du terme, correspondant à un rôle (théâtre, cinéma, opéra) ou emploi (théâtre) ou encore imago (biologie) ;
 persona, en psychologie analytique, concept développé par Carl Gustav Jung ;
 persona est, en marketing, un concept qui représente un groupe cible dans une stratégie de marché ;
 persona, en ergonomie informatique, représente un utilisateur fictif utilisé dans la démarche de conception ;
 Persona, dans la théologie chrétienne, hypostase représentée par chacune des personnes de la Sainte Trinité.

Œuvres

Cinéma 

 Persona, film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1966

Album 

 Persona, album de Mari Hamada sorti en 1996
 Persona, album de la chanteuse Queen Latifah, sorti en 2009
Map of the Soul: Persona, album du groupe sud-coréen BTS, sorti en 2019
Persona, album du chanteur Bertrand Belin, sorti en 2019
Persona, album de l'artiste belge Selah Sue, à sortir en mars 2022

Manga 

 Persona, manga publié par les éditions Delcourt.

Jeux vidéo 

 Persona, série de jeux vidéo de rôle, spin-off de la série de jeux vidéo Megami Tensei
 Persona: Trinity Soul, série animée diffusée en 2008, se déroulant après l'histoire du jeu vidéo Shin Megami Tensei: Persona 3.

Technologies 
 Mozilla Persona (nommé à l'origine BrowserID) est un mécanisme d'identification sécurisé pour le web, et mis au point par Mozilla
 Persona, nom d'une famille de satellites de reconnaissance militaire optiques russes
 Persona est également le nom d'une exposition (Étrangement humain, à propos du roboticien Masahiro Mori) s'étant tenue au musée du quai Branly de janvier à

Presse 
 Persona (journal) est un trimestriel spécialisé en arts & musiques édité par Persona Editions dont le N°1 est sorti au printemps 2017

Notes et références 

Homonymie